Геннадий Иванович Андрианов: Андрианов, Геннадий Иванович (род. 1930) — советский художник-карикатурист («Крокодил») и иллюстратор.
 Андрианов, Геннадий Иванович (род. 1936) — советский хоккеист.
 Андрианов, Геннадий Иванович (род. 1938) — советский и российский актёр.